Distrikt Anco bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Anco (Churcampa), Distrikt in der Provinz Churcampa (Region Huancavelica)
 Distrikt Anco (La Mar), Distrikt in der Provinz La Mar (Region Ayacucho)